Cichorius ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Cichorius (1888–1944), preußischer Landrat
 Conrad Cichorius (1863–1932), deutscher Althistoriker und Klassischer Philologe
 Ludwig Emil von Cichorius (1740–1829), deutscher Anatom und Professor in Dorpat